Leyes de Reforma kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Leyes de Reforma, Chihuahua, Camargo, 
 Leyes de Reforma, Veracruz, Isla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar